Diploderma — рід грибів родини Sclerodermataceae. Назва вперше опублікована 1816 року.

Класифікація 
До роду Diploderma відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1816. Observationes in ordines plantarum naturales. 2. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 8:25-45 - P.44

Роди грибів
Болетальні